Tomșani se poate referi la:
 Tomșani, Dâmbovița
 Tomșani, Prahova
 Tomșani, Vâlcea

Toponime românești